Арфёй-Сен-Прие́ст () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Марсийя-ан-Комбрай. Округ коммуны — Монлюсон.

Код INSEE коммуны — 03007.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 330 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 220 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 155 были экономически активными, 65 — неактивными (показатель активности — 70,5 %, в 1999 году было 67,9 %). Из 155 активных работали 145 человек (82 мужчины и 63 женщины), безработных было 10 (3 мужчин и 7 женщин). Среди 65 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 23 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Пьер (XIX век)

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Алье